Rafael Nadal var regerande mästare och försvarade sin titel genom att besegra Novak Djokovic med 6–4, 6–3, 2–6, 7–5 i finalen.

Seedning

 Novak Djokovic ''(Final)
 Rafael Nadal (Mästare)
 Roger Federer (Semifinal)
 Andy Murray (Kvartsfinal)
 Jo-Wilfried Tsonga (Kvartsfinal)
 David Ferrer (Semifinal)
 Tomáš Berdych  (Fjärde omgången)
 Janko Tipsarević (Fjärde omgången) 
 Juan Martín del Potro (Kvartsfinal)
 John Isner (Andra omgången)
 Gilles Simon (Tredje omgången)
 Nicolás Almagro (Kvartsfinal)
 Juan Mónaco (Fjärde omgången)
 Fernando Verdasco (Tredje omgången)
 Feliciano López (Första omgången, drog sig ur tävlingen efter en skada)
 Alexandr Dolgopolov (Första omgången)
 Richard Gasquet (Fjärde omgången)
 Stanislas Wawrinka (Fjärde omgången)
 Milos Raonic (Tredje omgången)
 Marcel Granollers (Fjärde omgången)
 Marin Čilić (Tredje omgången)
 Andreas Seppi (Fjärde omgången)
 Radek Štěpánek (Första omgången)
 Philipp Kohlschreiber (Andra omgången)
 Bernard Tomic (Andra omgången)
 Andy Roddick (Första omgången)
 Mikhail Youzhny (Tredje omgången)
 Viktor Troicki (Andra omgången)
 Julien Benneteau (Tredje omgången)
 Jürgen Melzer (Första omgången)
 Kevin Anderson (Tredje omgången)
 Florian Mayer (Andra omgången)

 Kval 

 Lottning 

 Finaler 

|RD2-score04-1=77
|RD2-score04-2=64
|RD2-score04-3=6
|RD2-score04-4=6

|RD2-seed05=28
|RD2-team05= V Troicki
|RD2-score05-1=2
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=6
|RD2-score05-4=3
|RD2-score05-5=6
|RD2-seed06=
|RD2-team06= F Fognini
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=3
|RD2-score06-3=4
|RD2-score06-4=6
|RD2-score06-5=8

|RD2-seed07=
|RD2-team07= C-M Stebe
|RD2-score07-1=2
|RD2-score07-2=6
|RD2-score07-3=2
|RD2-score07-4=1
|RD2-seed08=5
|RD2-team08=
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=4
|RD2-score08-3=6
|RD2-score08-4=6

|RD3-seed01=11
|RD3-team01= G Simon
|RD3-score01-1=5
|RD3-score01-2=77
|RD3-score01-3=77
|RD3-score01-4=3
|RD3-score01-5=2
|RD3-seed02=18
|RD3-team02=
|RD3-score02-1=63
|RD3-score02-2=6
|RD3-score02-3=6
|RD3-score02-4=6

|RD3-seed03=
|RD3-team03= S Giraldo
|RD3-score03-1=3
|RD3-score03-2=4
|RD3-score03-3=4
|RD3-seed04=4
|RD3-team04= A Murray
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=6

|RD4-seed01=17
|RD4-team01=
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=4
|RD4-score01-3=1
|RD4-score01-4=2
|RD4-seed02=4
|RD4-team02= A Murray
|RD4-score02-1=1
|RD4-score02-2=6
|RD4-score02-3=6
|RD4-score02-4=6
}}

Sektion 7
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
|RD1=Första omgången
|RD2=Andra omgången
|RD3=Tredje omgången
|RD4=Fjärde omgången

|RD1-seed01=8
|RD1-team01= J Tipsarević
|RD1-score01-1=2
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=77
|RD1-score01-4=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02= S Querrey
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3=63
|RD1-score02-4=3

|RD1-seed03=
|RD1-team03= J Chardy 
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=63
|RD1-score03-4=3
|RD1-score03-5=11
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Y-h Lu 
|RD1-score04-1=4
|RD1-score04-2=1
|RD1-score04-3=77
|RD1-score04-4=6
|RD1-score04-5=9

|RD1-seed05=
|RD1-team05= D Tursunov 
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=
|RD1-team06= G Soeda 
|RD1-score06-1=1
|RD1-score06-2=4
|RD1-score06-3=4

|RD1-seed07=Q
|RD1-team07= M Zverev
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=77
|RD1-score07-3=4
|RD1-score07-4=4
|RD1-seed08=29
|RD1-team08= J Benneteau 
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=63
|RD1-score08-3=6
|RD1-score08-4=6

|RD1-seed09=24
|RD1-team09=
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=77
|RD1-seed10=
|RD1-team10= M Ebden 
|RD1-score10-1=4
|RD1-score10-2=4
|RD1-score10-3=64

|RD1-seed11=
|RD1-team11= O Rochus 
|RD1-score11-1=3
|RD1-score11-2=4
|RD1-score11-3=6
|RD1-score11-4=4
|RD1-seed12=
|RD1-team12= L Mayer 
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=2
|RD1-score12-4=6

|RD1-seed13=
|RD1-team13= JI Chela 
|RD1-score13-1=3
|RD1-score13-2=3
|RD1-score13-3=1
|RD1-seed14=
|RD1-team14= M Baghdatis 
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=6

|RD1-seed15=
|RD1-team15= P Lorenzi 
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=5
|RD1-score15-3=4
|RD1-seed16=12
|RD1-team16= N Almagro
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=7
|RD1-score16-3=6

|RD2-seed01=8
|RD2-team01= J Tipsarević
|RD2-score01-1=77
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=7
|RD2-seed02=
|RD2-team02= J Chardy
|RD2-score02-1=64
|RD2-score02-2=1
|RD2-score02-3=5

|RD2-seed03=
|RD2-team03= D Tursunov
|RD2-score03-1=4
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3=4
|RD2-seed04=29
|RD2-team04= J Benneteau
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=6

|RD2-seed05=24
|RD2-team05=
|RD2-score05-1=65
|RD2-score05-2=64
|RD2-score05-3=5
|RD2-seed06=
|RD2-team06= L Mayer 
|RD2-score06-1=77
|RD2-score06-2=77
|RD2-score06-3=7

|RD2-seed07=
|RD2-team07= M Baghdatis 
|RD2-score07-1=4
|RD2-score07-2=3
|RD2-score07-3=5
|RD2-seed08=12
|RD2-team08= N Almagro
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=7

|RD3-seed01=8
|RD3-team01=

Sektion 8

Referenser

 Huvudlottning

Franska öppna 2012